MLS может означать:
 MLS () — высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде.
 MLS Supporters’ Shield — ежегодная награда, вручаемая команде, победившей в регулярном чемпионате MLS.
  () — мультилистинговая система, электронная база данных предложений по продаже недвижимости.
 Микроволновая система посадки () — микроволновая система посадки, радионавигационная система захода на посадку, использующая сантиметровые волны.
 MLS (Metrology Light Source) — ускоритель, источник синхротронного излучения в Германии.
 М-последовательность () — М-последовательность, применяется в широкополосных системах связи.
 Обзор Маунт-Леммон () — астрономический обзор, работающий в обсерватории Маунт-Леммон.
 Maritime Launch Services — канадско-украинская космическая компания, занимающаяся морскими запусками ракет-носителей Циклон-4М.

См. также

Примечания